Стинчешть () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Міхай-Емінеску.
 Стинчешть () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Добра.
 Стинчешть () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Бунтешть.